Gumball se poate referi la:
 , o trupă alternativă de rock din anii 1990
 , un joc video din anul 1983 creat de compania Broderbund
 Gumball 3000, un campionat internațional de raliu
 Gumball Watterson, protagonistul principal al serialului de animație Uimitoarea lume a lui Gumball
 , un film din anul 1976